Označení USS Essex neslo v historii amerického námořnictva pět plavidel:
 USS Essex (1799), fregata sloužící v letech 1799–1814, zajatá Brity a sloužící poté v jejich loďstvu jako HMS Essex
 USS Essex (1856), dělový člun sloužící v letech 1861–1865, původně převozní loď New Era z roku 1856
 USS Essex (1874), parník sloužící v letech 1876–1930
 USS Essex (CV-9), letadlová loď sloužící v letech 1942–1969, vedoucí loď své třídy
 USS Essex (LHD-2), vrtulníková výsadková loď třídy Wasp sloužící od roku 1992